UHF steht als Abkürzung für:

 Ultra-High-Frequency, UHF-Frequenzband, siehe Dezimeterwelle
 UHF-Steckverbinder
 UHF (Musikgruppe), portugiesische Rockband
 UHF – Sender mit beschränkter Hoffnung, US-amerikanischer Spielfilm von 1989
 Unfallhilfsfahrzeug
 uniformly hyperfinite in der Funktionalanalysis, siehe UHF-Algebra

Abkürzung